Fuente la Lancha kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuente la Lancha (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Fuente la Lancha (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar